Yijiangshan Dao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yijiangshan Dao (öar i Kina), Zhejiang, 
 Beiyijiangshan Dao, ö, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar